Der Titel Howards End bezeichnet
 Howards End (Miniserie), Romanverfilmung nach E. M. Forster